Odo ima več pomenov:
 Odo iz Bayeuxa (umrl 1097), bayeuški škof
 Odo iz Clunyja (* cca. 878 - 942), znan tudi kot »sveti Odo«
 Odo Veliki (umrl cca. 735), akvitanski vojvoda
 Odo, namišljena oseba iz nadaljevanke Zvezdne steze